

Cinema
Thunder Alley è un film d'azione del 1967, diretto da Richard Rush.
Thunder Alley è un film del 1985, scritto e diretto da J.S. Cardone.

Televisione
Thunder Alley è una serie televisiva andata in onda dal marzo 1994 al luglio 1995, con Leif Garrett, Haley Joel Osment, Andrew Keegan, Jeremy Jackson.